L'International Lawn Tennis Challenge 1932 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 27ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 30 nazioni: 22 nella zona europea e 8 nella zona americana.

La Francia ha battuto gli Stati Uniti nel challenge round che si è disputato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 29 al 31 luglio vincendo il suo 6º titolo consecutivo.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Spareggio Inter-Zonale Americano

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Tennis nel 1932
 1932